Deconstruction () — многозначное понятие.

Значения 
 Deconstruction — американская рок-группа.
 Deconstruction — единственный альбом одноимённой американской группы, выпущенный в 1994 году.
  — альбом американской певицы Мередит Брукс, выпущенный в 1999 году.
  — альбом канадской группы Devin Townsend Project, выпущенный в 2011 году.
  — альбом американской рок-группы Eels, выпущенный в 2018 году.
  — британский лейбл звукозаписи.

См. также 
 Деконструкция